DJM steht für:
 DJM Records, Musikverlag von Dick James
 Dwight's Journal of Music, Musikjournal des 19. Jahrhunderts von John Sullivan Dwight
 Djambala Airport (IATA-Code), Flughafen von Djambala, Distrikt Djambala, Plateaux-Department, Republik Kongo

djm steht für:
 Jam Sai (ISO-639-3-Code), einer der Dialekte von Dogon (Sprache), einer Niger-Kongo-Sprache in Mali und Burkina Faso

Abkürzung